Philippos () ist der Name folgender Personen:
 Philipp II. (Makedonien), Vater Alexanders des Großen
 Philippos (Sohn des Balakros), Feldherr Alexanders des Großen
 Philippos (Sohn des Machatas), Feldherr Alexanders des Großen
 Philippos (Sohn des Menelaos), Feldherr Alexanders des Großen
 Philippos (Sohn des Agathokles), Soldat Alexanders des Großen
 Philippos (Sohn des Alexandros I.) († vor 429 v. Chr.), Sohn des Königs Alexander I. von Makedonien; Angehöriger der Argeadendynastie
 Philippos (Sohn des Antipatros), Bruder Kassanders
 Philippos (Satrap), Feldherr Alexanders des Großen
 Philippos (General), Feldherr in den Diadochenkriegen
 Philippos (Antigonide), Feldherr in den Diadochenkriegen
 Philippos von Opus, antiker griechischer Philosoph des 4. Jahrhunderts v. Chr.
 Herodes Philippos († 34), Tetrarch von Ituräa, Golan und Trachonitis
 Philippos Glykon, Sportler (Ringkampf, Faustkampf, Pankration) aus Pergamon des 1. Jahrhunderts v. Chr.
 Philippos von Thessalonike, antiker Epigrammdichter und Sammler von Gedichten
 Philippos von Griechenland (* 1986), Sohn von Konstantin II. (Griechenland)

Siehe auch:
 Philippus
 Philipp